2436 км, 2436 км-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2436 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 791612
 2436 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 806593